Velika nagrada Japana (službeno:2017 Formula 1 Japanese Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 8. listopada 2017. godine na stazi Suzuka u Japanu. Bila je to šesnaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

Izvještaj

Treninzi
Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju bio je najbrži na prvom slobodnom treningu, koji je nakratko bio prekinut zbog toga što je Carlos Sainz zabio svoj Toro Rosso u barijere. Drugi trening počeo je tek 45 minuta nakon zakazanog termina, zbog jake kiše. Samo pet vozača postavilo je vrijeme, a najbrži je bio Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu. Hamiltonov momčadski kolega Finac Valtteri Bottas bio je najbrži na trećem slobodnom treningu u subotu. Treći slobodni trening prošao je s nekoliko većih izlijetanja van staze od kojih su najteži bili oni Kimija Räikkönena i Bottasa koji su oštetili bolide i tako okončali svoje treninge.

Kvalifikacije
Prva kvalifikacijska runda počela je s neizvjesnošću za Ferrari, jer su popravljali Räikkönenov bolid koji je bio oštećen zbog izlijetanja na posljednjem slobodnom treningu. Nekako su mehaničari uspjeli složiti bolid te je Finac lako prošao u sljedeću rundu. Minutu i 18 sekundi prije kraja Romain Grosjean u Haasu, izletio je u prvom sektoru, čime je izazvao crvenu zastavu te prijevremeno zatvorio prvu kvalifikacijsku rundu. Treća kvalifikacijska runda nije donijela puno iznenađenja. Mercedes je za Ferrari bio neuhvatljiv, pa se Hamiltonov glavni konkurent za naslov morao zadovoljiti trećim najbržim vremenom, iako je startao s druge pozicije jer je Bottas imao kaznu za promjenu mjenjača. Hamilton je osvojio najbolju startnu poziciju na Suzuki prvi put u svojoj karijeri, te je time ostvario pole position na svim stazama u kalendaru.

Utrka
Nekoliko minuta prije starta, motor na Vettelovom bolidu bio je otkriven, a momčad je radila na njemu. Problem je nakon nekoliko minuta bio riješen.  Bottas, Nico Hülkenberg, Räikkönen, Marcus Ericsson, Pascal Wehrlein, Jolyon Palmer i Carlos Sainz startali su na soft gumama, a ostali su bili na supersoftu.

Hamilton je na startu uspio obraniti svoju poziciju. Verstappen je prošao Ricciarda, a kasnije u prvom krugu i Vettela. Vettel je nakon toga počeo gubiti mjesta zbog problema na bolidu. Sainz je završio u šljunku i na stazu je izašao safety car. Räikkönen je imao loš početak utrke, te je pao na 14. mjesto. Nakon što se maknuo sigurnosni automobil, Vettel je izgubio poziciju od Sergija Péreza, a nakon toga mu je javljeno da mora u boks te da je utrka za njega gotova.

U 9. krugu Ericsson je završio u zaštitnoj ogradi. Ovog puta bio je označeni virtual safety car. Utrka se nastavila nakon dva kruga. Ricciardo je odmah nakon toga uspio proći Estebana Ocona i stići do 3. mjesta. U sljedećem krugu prošao ga je i Bottas. Räikkönen je nakon lošijeg starta počeo vraćati pozicije. Finac je u 14. krugu prošao Massu i stigao do 7. mjesta. 

Prvi od vodećih koji je odradio promjenu guma bio je Verstappen u 22. krugu, a u sljedećem je to odradio i Hamilton. Obojica su prešli na soft komponentu. Bottas, koji nije odradio pit-stop jer je bio na drugačijoj strategiji, je vodio utrku ispred momčadskog kolege. No, ubrzo je propustio Hamiltona jer je Britanac gubio puno vremena u odnosu na Verstappena koji se jako približio. Bottas je odradio boks u 31. krugu i vratio se na stazu iza Ricciarda, na 4. mjesto. 

U 45. krugu, Lance Stroll je zbog puknuća desne gume, prošao kroz šljunak i zaostavio svoj bolid pokraj staze. Ponovno je bio označen virtual safety car, koji je završio četiri kruga prije završetka utrke. Fernando Alonso se u međuvremenu približio Massi, a Bottas Ricciardu. Verstappen se također približio vodećem Hamiltonu. U uzbuljivoj završnici svi su zadržali svoje pozicije. 

Hamilton je tako došao do pobjede i odvojio se na 59 bodova u odnosu na Vettela nakon što je Nijemac odustao zbog problema sa svjećicom.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 – Valtteri Bottas i Kimi Räikkönen su dobili 5 mjesta kazne na gridu zbog promjene mjenjača.
 – Fernando Alonso je dobio 35 mjesta kazne na gridu, a Jolyon Palmer i Carlos Sainz po 20 mjesta kazne zbog promjene elemenata pogonske jedinice.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 61. pobjeda za Lewisa Hamiltona.
 10. postolje za Maxa Verstappena.
 27. postolje za Daniela Ricciarda.
 71. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.

Konstruktori
 74. pobjeda za Mercedes.
 86. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 16 od 20 utrka

 Velika nagrada Malezije 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada SAD 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Japanese Grand Prix StatsF1

Japan-2017
Japan